Royal Albert Elisabeth Club de Mons  (RAEC Mons) was een Belgische voetbalclub uit Bergen. De club was bij de voetbalbond aangesloten met stamnummer 44 en had rood-wit als kleuren. Mons speelde aan het begin van de 21e eeuw verschillende seizoenen op het hoogste nationale niveau, maar ging in 2015 failliet.

Geschiedenis

In Bergen bestonden meerdere clubs. In 1905 werd Club Amateur Sportif opgericht als lid van de UBSSA (voorganger van de KBVB), met de kleuren rood en wit. Deze club veranderde later zijn naam naar Cercle des Sport de Mons en vestigde zich aan de Avenue du Tir.
Daarnaast bestond ook Stade Montois met de kleuren blauw en wit. Deze club ging in mei 1910 samen met Cercle des Sports de Mons en Nimy-Sportif en Olympique de Mons en ging verder als Olympique Mons. Daarnaast bestond nog Racing Club Mons. In 1913 fuseerde Racing Club Mons met Olympic Mons.

In 1909 besloten René Tondreau, Maurice Van Pel, Henri Lebailly en Fernand Courtois een nieuwe club te vormen met de slogan "Entrée largement ouverte a tout joueur correct, quel qu'il soit". Naar het voorbeeld van Léopold Club de Bruxelles wou men ook de naam van de regerende Belgische vorst aannemen. De toelating voor de naam Albert-Elisabeth Club de Mons, die verwees naar het huwelijk van Koning Albert I en Koningin Elisabeth, werd gevraagd aan koning Albert I, en deze werd officieel gegeven op 18 mei 1910 via een brief van het koninklijk paleis. De club werd lid van de KBVB op 17 juni 1910 en kreeg stamnummer 44. In mei 1910 werd de huurovereenkomst getekend voor een hectare land langs de Avenue du Tir, op de plaats van het huidige stadion, en op 25 september 1910 werd voor 300 toeschouwers het nieuwe terrein ingewijd. De nieuwe club speelde met de kleuren blauw-wit (de kleuren van de koninklijke familie) tot september 1920, later met rood-wit, de kleuren van de stad Bergen.

Na de Eerste Wereldoorlog, in 1919 verscheen Bergen voor het eerst in de Eerste Afdeling, toen de Tweede Klasse, maar zakte weer na twee seizoenen. In 1923 fuseerden AEC Mons en FC Baudoir. Uiteindelijk veranderde de naam in 1934 naar Royal Albert Elisabeth Club Mons of dus RAEC Mons. Bergen slaagde er opnieuw in terug te keren naar Bevordering, eerst in Tweede, vanaf 1926 in de nieuwe derde nationale klasse. Na jarenlang in deze afdeling slaagde de ploeg er in 1949 in zijn reeks te winnen. Bergen promoveerde opnieuw naar de Tweede Klasse. Bij competitiehervormingen na 1951/52 moest de club echter een reeks zakken en belandde de volgende seizoenen weer in Derde Klasse. Bergen bleef haast een halve eeuw lang op dit niveau spelen, op een enkel seizoenen na. In 1960 zakte de club voor één enkel seizoen even terug naar Vierde Klasse. Van 1974 tot 1976 en in 1985/86 was men er even in geslaagd terug op te klimmen naar Tweede Klasse, maar dit was telkens van korte duur. In 1988 ging de club Royale Union Jemappes-Flénu (stamnummer 136) op in Mons. De naam en het stamnummer van RAEC bleven gewoon behouden.

Rond de millenniumwissel slaagde de club er echter in felle opmars te maken. In 2000 eindigde Bergen bovenaan in zijn reeks in Derde Klasse, met evenveel punten als K. Heusden-Zolder. Een testwedstrijd tussen beide clubs eindigde op 3-3, maar met 4-3 in de strafschoppen pakte Bergen de titel en promoveerde zo opnieuw naar Tweede Klasse. Heusden-Zolder zou later via de eindronde toch nog mee promoveren. In Tweede Klasse slaagde Bergen er in zijn eerste seizoen al meteen in om zich voor de eindronde te plaatsen, maar daarin werd de club laatste. Het seizoen erop, in 2001/02, was het wel raak. Bergen plaatste zich opnieuw voor de eindronde, won die, en promoveerde zo in 2002 voor het eerst in zijn geschiedenis naar Eerste Klasse. Bergen zakte terug in 2005, maar dankzij de titel in Tweede keerde de club na een seizoen terug naar het hoogste niveau.

Voor het seizoen 2008/09 werd Philippe Saint-Jean aangenomen als nieuwe trainer. Hij nam na één speeldag ontslag wegens medische redenen en werd opgevolgd door Thierry Pister. In december 2008 werd Pister ontslagen na slechte resultaten en opgevolgd door jeugdcoach Christophe Dessy, die meteen ook sportief directeur werd. Op het einde dat seizoen zakte men opnieuw Tweede Klasse. Dessy zette een stap opzij en Rudi Cossey werd trainer, tot zijn ontslag in november 2009. Opvolger Geert Broeckaert werd later eveneens vervangen. De Nederlander Dennis van Wijk nam het roer over en loodste Bergen in 2011 via de eindronde opnieuw naar Eerste Klasse. In februari 2012 werd Dennis Van Wijk ontslagen door de promovendus, nadat hij zelf had aangekondigd zijn contract niet te willen verlengen. Enzo Scifo werd aangesteld als nieuwe trainer en loodste de club in de resterende wedstrijden nog naar de halve finale van Play-off II.

In het seizoen 2013/14 stevende RAEC Mons vrijwel het hele jaar op het spelen van Play-off III af. Men eindigde allerlaatste, en de daaropvolgende play-offs wisten tegenstander OH Leuven al na drie wedstrijden te beslissen. De club degradeerde nogmaals naar Tweede Klasse.

Na de degradatie raakte de club in financiële problemen. Toen voorzitter Leone in februari 2015 geen extra geld meer ter beschikking wilde stellen verklaarde de rechtbank van koophandel de club failliet. Men besliste in Bergen om verder te gaan met eersteprovincialer RUS Genly-Quévy 89, dat naar het Stade Charles Tondreau zou verhuizen en er verder spelen als Royal Albert Quévy-Mons.

Resultaten

Bekende (ex-)spelers

  Liviu Ciobotariu
   Mohamed Dahmane
  Jérémy Perbet
  Frédéric Herpoel
  Cédric Roussel
  Wamberto
  Tim Matthys

Ex-trainers

 1998-2001: Thierry Pister
 2001-2002: Thierry Pister - Michel Wintacq - Marc Grosjean
 2002-2003: Marc Grosjean
 2003-2004: Marc Grosjean - Sergio Brio
 2004-2005: Jos Daerden
 2005-2007: José Riga
 2007-2008: José Riga - Albert Cartier
 2008-2009: Philippe Saint-Jean - Thierry Pister - Christophe Dessy
 2009-2010: Rudi Cossey - Geert Broeckaert
 2010-2011: Geert Broeckaert - Dennis van Wijk
 2011-2012: Dennis van Wijk - Enzo Scifo
 2012-2013: Enzo Scifo
 2013-2014: Enzo Scifo - Geert Broeckaert - Čedomir Janevski
 2014-2015: Didier Beugnies

Externe links
 Officiële site

Mons
Sport in Bergen (België)
Sportvereniging in Henegouwen